National Guard (Verenigde Staten)
Nationale Garde (Frankrijk)
 de Nationale Garde van Georgië
 Nationale Garde (Nicaragua) (1925–1979)
 Nationale Garde (El Salvador) (1912-1992)
 Nationale Garde van Venezuela
 Nationale Garde (Brazilië)
 Nationale Garde (Bulgarije)
 Nationale Garde (Oekraïne)
 Nationale Garde (Rusland)
 Cypriotische Nationale Garde
 Italiaanse Nationale Republikeinse Garde 
 Letse Nationale Garde
 Portugese Nationale Republikeinse Garde
 Sri Lankaanse Nationale Garde
 Saoedi-Arabische Nationale Garde
 Iraakse Nationale Garde
 Koeweitse Nationale Garde

Paramilitaire organisatie